Christoph Luitpold Frommel (1933-), un historien de l'art allemand, spécialiste de l'architecture de la Renaissance
 Carl ou Karl Ludwig Frommel (1789–1863), peintre allemand
  (1884–1938), bibliothécaire allemandet historien des étudiants
  (1874–1945)
  (1828–1896), écrivain et théologien allemand
 Gaston Frommel (1862-1906), théologien protestant français, professeur à la faculté de théologie de Genève
 Gerhard Frommel (1906-1984), compositeur allemand
 Johann Georg Frömmel
 Karl Lindemann-Frommel (1819–1891), peintre
  (1852-1939), un peintre, architecte et professeur d'art
  (1830-1890) théologien luthérien
  (1937-), dessinateur allemand
  (1946-), auteure de non-fiction allemande, professeure des universités
 
  (1854–1912), gynécologue allemand et obstétricien
 Rudolf Ritter von Frommel
 Sabine Frommel (1958-), historienne de l'art et universitaire allemande
  (1795-1869)
  (1902-1986); écrivain

Références